Stay Hungry (englisch für „Bleib’ hungrig“ oder „hungrig bleiben“) steht für:
 Mr. Universum (Film), US-amerikanischer Film von 1976, Originaltitel Stay Hungry
 Stay Hungry (Album), Album der US-amerikanischen Rockband Twisted Sister von 1984